Regering van historisch Tibet (tot maart 1959)
Tibetaanse regering in ballingschap (vanaf maart 1959)